En proces er irreversibel, når den ikke kan vendes. I naturen findes nogle få eksempler på absolut irreversible processer:

termodynamikkens 2. lov
tid

Fysik

sv:Reversibilitet